Aquesta glossari inclou les diverses doctrines que han formant el pensament humà i que se solen definir com a filosòfiques, religioses, sociològiques o científiques:

A 
 Abolicionisme, doctrina que propugna l'anul·lació de lleis, preceptes o costums que es consideren atemptatoris a principis humans i morals. En un principi, el terme es va aplicar al corrent que propugnava l'abolició de l'esclavitud humana.
 Abolicionisme animal, idea que la propietat privada legal d'animals és injusta. En el moviment pels Drets dels Animals, el terme va començar a ser emprat pel filòsof nord-americà Gary Francione. Segons ell, l'abolicionisme és el moviment que té per objectiu posar fi a la concepció dels animals com a propietat, tot seguint una estratègia centrada en la difusió del veganisme i rebutjant la defensa de regulacions legals.
 Absolutisme moral, algunes accions són correctes o incorrectes, amb independència del context de l'acte.
 Absurdisme, predica que els esforços de l'home per a comprendre el sentit de l'univers són inútils, ja que, malgrat que l'home pugui tenir la necessitat de trobar-li un sentit, aquest no existeix.
 Accidentalisme, nega la causalitat entre els esdeveniments, al contrari que el determinisme. L'accidentalisme també és un corrent polític que considera accidental o no essencial la forma de govern.
 Actualisme, els processos naturals que actuaren en el passat són els mateixos que actuen en el present.
 Agnosticisme, no creu en cap Déu, però no s'oposa a la idea que pugui existir.
 Anarquisme, rebuig cap a l'Estat i qualsevol forma d'autoritat, jerarquia o coerció física, mental o espiritual.
 Animisme, una personalitat, un ésser sobrenatural o una ànima, habita els objectes ordinaris i governa la seva existència.
 Antinatalisme, idea que la reproducció és immoral.
 Antitaurisme, critica la tauromàquia.
 Aristotilisme, segueix la filosofia d'Aristòtil.
 Ascetisme, abstinència voluntària del plaer.
 Ateisme, creu en la no existència de Déu. Es consideren ateus tots aquells sistemes filosòfics que es fonamenten en el materialisme.
 Atomisme, teoria de l'antiga Grècia segons la qual l'univers està constituït per petites partícules indivisibles que van denominar àtoms.

B 
 Benestarisme, els ciutadans tenen dret a viure en democràcia i amb la seguretat de poder gaudir d'uns certs serveis socials completament públics i gratuïts, com l'escolarització, la sanitat, la jubilació, etc.
 Benestarisme animal, és moralment acceptable emprar animals no per a menjar, experimentació a la investigació, vestimenta i entreteniment, sempre que el sofriment innecessari sigui evitat.
 Bramanisme, antic sistema social i religiós indi, entre el vedisme i l'hinduisme, que es fonamenta en la divisió de la societat en castes hereditàries.
 Budisme, segueix les idees religioses i filosòfiques de Siddharta Gautama. Terme occidental que indica el sistema polimorf de creences i pràctiques relacionades en l'ensenyament i la persona del "El Buda". Malgrat la seva unitat originària, el budisme es presenta com un complex força heterogeni, a causa dels diversos desenvolupaments i les diferents interpretacions de la doctrina primitiva, a part de la seva adaptabilitat a les característiques dels països on influenciava en el seu moviment missioner.

C 
 Capitalisme, postula que ni l'Estat ni cap govern ha d'intervenir a l'economia, ja que aquesta s'equilibra per si mateixa, en una mena de darwinisme aplicat als sistemes econòmics i socials.
 Catolicisme, branca del cristianisme que creu en la transformació del vi i el pa en la sang i el cos de Jesucrist.
 Cientisme, totes les ciències haurien de basar-se en el mètode científic propi de les ciències experimentals. Propera al positivisme.
 Cinisme, originalment les idees dels cínics a l'antiga Grècia. Actualment la idea de no creure a la virtut, bondat o altruisme humans.
 Cognitivisme, les frases usades al raonament o discurs tenen un contingut que pot ser vertader o fals.
 Comunisme, crítica la propietat privada i en canvi aposta per la socialització dels mitjans de producció, canvi, transport i consum.
 Comunitarisme, considera que el liberalisme clàssic és incoherent, i remarca el paper de la comunitat en la tasca de definir i formar als individus.
 Conceptualisme, els universals de les coses existeixen només a la ment de cadascú, no a la realitat física.
 Confucianisme, sistema ètic i filosòfic creat pel xinès Confuci.
 Consumisme, acumulació de béns i possessions materials per a aconseguir la felicitat.
 Contractualisme, analitza la lògica interna dels processos de presa de decisions i l'exercici del poder en relació als conflictes d'interessos.
 Convencionalisme, el comportament personal i social es basa en acords de la societat.
 Cristianisme, segueix la religió monoteista que reconeix l'existència i divinitat de Jesucrist.
 Criticisme, el coneixement és possible però no definitiu sinó provisional. Fou proposat per Kant.

D 
 Darwinisme, recolza la teories de la selecció natural proposada per Darwin.
 Deisme, la raó, més que la tradició, ha de ser la base de la fe en Déu.
 Determinisme, tots els esdeveniments i coneixences humanes estan determinades per una cadena de causalitat directa.
 Dogmatisme, adherència inflexible en una fe o doctrina rígida.

E 
 Eclecticisme, cada persona escull, sense principis determinats, les concepcions filosòfiques que li agraden d'altres escoles o persones, combinant-les i barrejant-les, encara que no arribi a formar-se un tot orgànic.
 Emotivisme moral, l'autèntic fonament bàsic del judici moral no té contingut objectiu, sinó que exerceix només la funció d'expressar o suscitar sentiments o emocions.
 Essencialisme, el que fa que un ésser sigui el que es precedeix l'existència, cosa que té per resultat negar la llibertat de l'individu.
 Estructuralisme, l'objecte d'estudi és un sistema dividit en elements que es relacionen entre si afectant a la globalitat. Proposat per Saussure.
 Existencialisme, es planteja la consciència de la pròpia existència humana concreta i considera de l'home com a responsable individual del seu ésser.

M 
 Materialisme
 Modernisme, un conjunt de corrents filosòfics i epistemològics que es donen a finals del segle XIX[1] i principis del segle XX que tenen en comú el rebuig de la revelació com font de coneixement científic

S 
 Sensualisme, una opció epistemològica segons la qual el coneixement es recolza necessàriament damunt les sensacions.